Ariobarzane (en grec ancien ) est un nom d'origine perse qui peut désigner :
 Ariobarzane (satrape de Phrygie) (v. 407 - ), auteur d'une rébellion manquée contre Artaxerxès II
 Ariobarzane (v. 368 - ), satrape de Perse, adversaire d'Alexandre le Grand à la bataille des Portes persiques

Satrapes puis rois du Pont 
 Ariobarzane de Cios, satrape perse (420-)
 Ariobarzane II de Cios, satrape perse (362-)
 Ariobarzane du Pont,  du Pont (266-)

Rois de Cappadoce (sous tutelle romaine) 
 Ariobarzane  de Cappadoce (93-63 av. J.-C.)
 Ariobarzane II de Cappadoce (63-)
 Ariobarzane III de Cappadoce (51-)

Rois de Médie-Atropatène puis d'Arménie 
 Ariobarzane Ier d'Atropatène (30-)
 Ariobarzane II d'Atropatène (-4 ap. J.-C.)
 Artavazde Ariobarzane III (4-6 ap. J.-C. ?)